The Outlaw steht für:

 The Outlaw, Originaltitel von Geächtet (1943), US-amerikanischer Western
 The Outlaw – Krieger aus Leidenschaft, spanischer Spielfilm aus dem Jahr 2010
 ein Ringname von Monty Sopp (* 1963), US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 The Last Outlaw, US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1994
 Outlaw
 Outlaws
 The Outlaws
 Outlawz